Soja - grão utilizado na alimentação humana.
Edward Soja
Soja (Okayama), cidade japonesa
SOJA, banda de reggae
Desambiguação